Александр Андреевич Лымарев (род. 18 января 1983, Москва, СССР) — российский актёр.

Биография 
Родился 18 января 1983 года в Москве. С пяти лет он занимался степом. Его первым учителем был прадедушка — народный артист РСФСР С. А. Русанов. В 1993 году начал заниматься степом у заслуженного артиста России В. И. Кирсанова. В 1996 году на чемпионате Европы по степу завоевал бронзовую медаль, что было его первым большим успехом. В 1997 году вместе с ещё одним учеником Кирсанова, Антоном Молотковым создал степ-дуэт «Братья ПарАвозовы». На протяжении семи лет дуэт выступал со своей программой в ночных клубах Москвы. Первое их выступление состоялось в ресторане «Тропикана».

Есть брат бас-гитарист, который играет в группе «Глюкоза».

Учился в московской средней школе №201 имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. На выбор профессии повлияла классный руководитель, Заслуженный учитель школы РСФСР З.Н. Кулакова. Учителем физики был Заслуженный учитель школы РСФСР и увлечённый фотограф Г. М. Черных. По совету В. И. Кирсанова, с 15 лет начал серьёзно готовиться к поступлению в театральное училище. В 1999 году по окончании школы поступил на актёрский факультет Международного славянского института на курс Ю. М. Авшарова. По окончании 1-го курса получил приглашение от Р. Овчинникова перевестись в Театральное училище имени Б. В. Щукина на его курс.

Увлекается фотографией, компьютером и графикой.

Творческая деятельность 
В 2003 году, учась на последнем курсе, снялся в фильме режиссёра Леонида Марягина «Здравствуй, столица!» в главной роли Севы Мокшина. В том же году снялся в главной роли в криминальной мелодраме «Медовый месяц».

Настоящую популярность принесла роль Михаила Медведева в сериале «Солдаты», который вышел в 2004 году на телеканале РЕН ТВ.

В 2006 году снялся в главной роли сына киевского губернатора Марка Задухи в фильме украинского режиссёра Александра Кириенко «Оранжевое небо».

С 2007 года играет в ряде антрепризных спектаклей.

Снимался в культовом скрипт-сериале «Гадалка».

Фильмография 

  — Здравствуй, столица! — Сева Мокшин
  — Медовый месяц — Женя
  — Пятый ангел — эпизодическая роль
 - — Солдаты 1-3 — рядовой/младший сержант/сержант Михаил Медведев
  — Аэропорт — растаман Алик
  — Плата за любовь (Аве Мария) — Михаил Лихачёв
 - — Солдаты 5-10 — бизнесмен, депутат Михаил Медведев
 2006 — Оранжевое небо /  — Марк Задуха
 2006 — Рельсы счастья — Сергей, дезертир
 2006 — Угон — Саня
 2007 — Возвращение Турецкого — Андрей Черкасов (серия «Граффер»)
 2007 — Нулевой километр — Костя
 2007 — Свой-чужой — Егор Якушев
  — Застава Жилина — Павел Юрьевич Жилин
 2008 — Божья матерь в кровавых снегах — Илья
 2008 — Игра — вратарь Цыбинский
 2008 — Платон — Антон
 2008—2010 — Обручальное кольцо — Володя, бывший водитель Гаврилова
  — Товарищи полицейские — Михаил Гурин
 2011 — Операция «Горгона» — мотоциклист Ваня, старший лейтенант по званию, циркач-каскадёр
 2011 — Я тебя никогда не забуду — Бажан Андрей
 2015 — Чужое лицо — Андрей
 2018 — Жёлтый глаз тигра
 2019 — Гадалка (861-я серия) — Владимир
 2020 — Калашников — старший лейтенант Анатолий

Работы в театре 
 «Сказки старого Арбата»
 «Самая, самая»
 «Барин, пора жениться»
 «Семейная фотография»

Награды 
 Бронзовый призёр Чемпионата Европы по степу (1996)
 Приз в номинации «За лучшую мужскую роль» VI Международного фестиваля продюсерских фильмов в Ялте за роль в художественном фильме «Оранжевое небо» (2006)
 Приз «Золотая Звезда» общественного жюри XVI кинофестиваля «Созвездие» города Тверь в номинации «За лучшую мужскую роль» за роль Кости в фильме «Нулевой километр» (2008)

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт А. Лымарева
 Александр Лымарев на сайте Знаменитости
 Александр Лымарев на сайте RusКино
 Ильин А. Александр Лымарев: «Сериал „Солдаты“ мне не нравится сам по себе» // Комсомольская правда в Украине. — 25 мая 2007.

Выпускники и ученики школы №201 (Москва)